Hvozd est un toponyme qui peut désigner :

Hvozd, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Hvozd, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Hvozd, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.
 Hvozd ou (en allemand) Hochwald (749,50 m), montagne frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, au sud-est d'Oybin.

Homonymie de localités en  Tchéquie